Anglia:
 Kenn – miejscowość w Devon
 Kenn – miejscowość w Somerset

Niemcy:
 Kenn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Osoby:
 Karl Heinz Kenn – niemiecki polityk